Жуан Батиста Инасио (; 22 марта 1982, Ипатинга), более известный под именем Пиа () — бразильский футболист, атакующий полузащитник. Имеет паспорт гражданина Италии.

Карьера 

Пиа начал карьеру в молодёжном составе клуба «Аталанта», куда прибыл вместе со своим младшим братом, Жоэлсоном. 2 декабря 2001 года он дебютировал в основном составе «Аталанты» (до этого Пиа сыграл только 1 матч в Кубке Италии в сезоне 1999/00) в матче чемпионата Италии с клубом «Интернационале», в котором его команда проиграла 2:4. После этого, он выступал за клуб на протяжении двух лет, проведя 23 матча и забив 1 гол. Летом 2003 года Пиа был арендован клубом серии В «Асколи», где стал игроком основного состава, проведя 39 матчей и забив 14 голов. После этого сезона, Инасио вернулся в Бергамо. Там футболист провёл ещё полгода, сыграв 14 раз и забив 1 мяч.

В январе 2005 года Пиа перешёл в «Наполи», выкупившее половину прав на игрока. В первом своём сезоне в составе «азурри» Пиа провёл 21 матч и забил 4 гола, первый из которых в ворота «Джулиановы». В мае 2006 года футболист подписал новый контракт с «Наполи» до 2011 года. В сезоне 2006/07 Пиа провёл за клуб 25 матчей и забил 3 гола. По окончании сезона он был отдан в аренду в «Тревизо», где провёл половину сезона. В январе 2008 года договор аренды закончился и Пиа вернулся в Неаполь, где пробыл всего несколько дней и вновь на правах аренды перешёл в «Катанию». Возвратившись в «Наполи», Пиа, 14 августа 2008 года, дебютировал в Еврокубках, сыграв матча Кубка УЕФА с клубом «Влазния», где сразу же забил 2 гола. 3 мая 2009 года Пиа забил первый мяч в составе «Наполи» в серии А, поразив ворота «Сиены». Благодаря этому мячу, Пиа стал первым игроком в истории клуба, забивавшем в матчах серии С1, серии В, серии А и в еврокубковых турнирах.

В январе 2010 года Пиа был отдан, на правах аренды с правом выкупа, клубу «Торино». В составе туринцев он провёл 17 матчей и забил 3 гола. По окончании сезона, клуб не захотел выкупать трансфер нападающего, и Инасио вернулся в Неаполь.

31 августа 2010 года перешёл в клуб итальянской серии В «Портогруаро-Суммага». В сентябре 2011 года стал игроком команды «Пергокрема».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sscnapoli.it 
 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Асколи»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Тревизо»
Игроки ФК «Катания»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Портосуммага»
Игроки ФК «Пергокрема»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Л’Акуила»
Игроки ФК «Про Патрия»